Skutnik este un nume de familie de origine română, derivat din termenul istoric scutelnic.

Persoane
Lenny Skutnik, erou al SUA
Ed Skutnik, proprietarul companiei Radio Skutnik
Mateusz Skutnik, creatorul jocurilor de aventuri point-and-click Submachine și Daymare Town Series

Alte întrebuințări
Lenny Skutniks, persoane notabile care, ca o onoare, sunt invitate să stea în loja galeriei la întrunirile comune ale Congresului
Radio Skutnik, o fostă companie radio din Massachusetts

Nume de familie românești